Лунана-кха () — южно-бодский язык, на котором говорят около 700 человек, живущих в Бутане, а точнее в гевоге Лунана и в дзонгхаге Гаса. Большинство из носителей языка являются скотоводами, занимающимися выпасом яков. Иногда лунана-кха считается диалектом языка дзонг-кэ, национального языка Бутана.

См. также 
 Лунана (гевог)
 Деревня 
 Языки Бутана

Примечания 

южно-бодские языки
языки Бутана